niedepolaryzujące środki zwiotczające
 depolaryzujące środki zwiotczające